Douglas steht für:
 ein Adelsgeschlecht, siehe Clan Douglas
 ein männlicher Vorname, siehe Douglas (Vorname)
 ein Familienname, siehe Douglas (Familienname)
 kurz den Douglas-Raum, bei Frauen eine taschenförmige Aussackung des Bauchfells
 (2684) Douglas, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Orte in Neuseeland:
 Douglas (Waikato)
 Douglas (Taranaki)

See in Neuseeland:
 Lake Douglas, See im Westland District der Region West Coast 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Douglas (Alabama)
 Douglas (Alaska)
 Douglas (Arizona)
 Douglas (Georgia)
 Douglas (Illinois)
 Douglas (Iowa)
 Douglas (Massachusetts)
 Douglas (Michigan)
 Douglas (Minnesota)
 Douglas (Nebraska)
 Douglas (North Dakota)
 Douglas (Oklahoma)
 Douglas (Town), Town(ship) im Marquette County, Wisconsin
 Douglas (Wyoming)

Sonstige Orte:
 Douglas (Isle of Man), Hauptstadt der Insel Man
 Douglas (South Lanarkshire), Ort in Schottland
 Douglas (Südafrika), Stadt in Südafrika
 Douglas (Irland), Stadt in Irland (County Cork)

Unternehmen:
 Douglas Aircraft Company, von Donald Willis Douglas gegründetes Flugzeugbau-Unternehmen
 McDonnell Douglas, Hersteller von Flugzeugen und Nachfolger der Douglas Aircraft Company
 Douglas Holding, Einzelhandelskonzern
 Parfümerie Douglas, deutsche Parfümerie-Filialkette
 Douglas Motors, ehemaliger britischer Motorrad- und Automobilhersteller
 Douglas Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1991–1998)
 Douglas Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 MacLysaght & Douglas, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

im NRHP gelistete Objekte:
 Douglas Avenue School, in Las Vegas, New Mexico, ID-Nr. 83001625
 Douglas Building, in Portland, Oregon, ID-Nr. 89000096
 Douglas City Hall, in Douglas, Wyoming, ID-Nr. 94000167
 Douglas Coal and Coke Company Clubhouse, in Dunlap, Tennessee, ID-Nr. 96001317
 Douglas County Courthouse and Auditor's Office, in Armour, South Dakota, ID-Nr. 78002549
 Douglas County High School, in Gardnerville, Nevada, ID-Nr. 92000117
 Douglas Crossing Bridge, in Granada, Connecticut, ID-Nr. 85000224
 Douglas DC-3 Airplane, N34, in Oklahoma City, Oklahoma, ID-Nr. 97000443
 Douglas Entrance, in Coral Gables, Florida, ID-Nr. 72000305
 Douglas Flat School, in Douglas Flat, Kalifornien, ID-Nr. 73000397
 Douglas General Mercantile, in Smithfield, Utah, ID-Nr. 82004113
 Douglas Historic District, in Douglas, Arizona, ID-Nr. 85000146
 Douglas Mansion, in Jerome, Arizona, ID-Nr. 72001600
 Douglas Municipal Airport, in Douglas, Arizona, ID-Nr. 75000336
 Douglas Residential Historic District, in Douglas, Arizona, ID-Nr. 86002095
 Douglas School, in Winchester, Virginia, ID-Nr. 00000558
 Douglas Sonoran Historic District, in Douglas, Arizona, ID-Nr. 87001793
 Douglas Tomb State Memorial, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 76000689
 Douglas Underpass, in Douglas, Arizona, ID-Nr. 88001609
 Douglas Union School, in Douglas, Michigan, ID-Nr. 95000870
 Douglas-Farr Building, in Idaho Falls, Idaho, ID-Nr. 84001035
 Douglas-Sixth Street Historic District, in Las Vegas, New Mexico, ID-Nr. 83001626

geografische Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Douglas Crag, Felsenkliff auf Südgeorgien im Südatlantik
 Douglas Gap, Scharte der Anare Mountains im Viktorialand
 Douglas-Gletscher (Antarktika), Gletscher im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel
 Douglas-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands
 Douglas Peak, Berg im Enderbyland
 Douglas Peaks, Gebirgsgruppe des Ellsworthgebirges im Ellsworthland
 Douglas Range, Gebirgszug auf der Alexander-I.-Insel
 Douglas Scarp, Felsenkliff in der Britannia Range im Australischen Antarktisterritorium
 Douglas Strait, Meerenge im Archipel der Südlichen Sandwichinseln
 Kap Douglas, Kap an der Shackleton-Küste der Ross Dependency
 Mount Douglas (Enderbyland), Berg der Scott Mountains im Enderbyland
 Mount Douglas (Viktorialand), Berg des Transantarktischen Gebirges im Viktorialand

Weiteres:
 Douglas City
 Douglas Corner
 Douglas County
 Douglas-Gletscher
 Douglas Park
 Douglas Township
 Douglass
 Douglasien
 Fort Douglas
 Port Douglas (Queensland)
 River Douglas
 Mount Douglas